Fearon ist der Familienname folgender Personen:
 Joel Fearon (* 1988), britisch-schweizerischer Bobfahrer
 Phil Fearon (* 1956), britischer Musikproduzent, Songwriter, Sänger und Multiinstrumentalist
 Ray Fearon (* 1967), britischer Schauspieler
 William Robert Fearon (1892–1959), irischer Biochemiker und Politiker

Fearon steht für:
 Mount Fearon, Berg im Viktorialand, Antarktika